Bierry est un nom de famille notamment porté par :
 Étienne Bierry (1918-2015), acteur et metteur en scène français ;
 Stéphane Bierry (1963-), acteur, danseur et metteur en scène français, fils d'Étienne Bierry ;
 Marion Bierry (?-), metteuse en scène et comédienne française, fille d'Étienne Bierry ;
 Frédéric Bierry (1966-), homme politique français ;

Autre
 Bierry-les-Belles-Fontaines, commune française située dans l'Yonne.